Poplar est un mot anglais ayant la même racine que le français peuplier. Il désigne deux espèces d’arbres :
 le peuplier
 le tulipier

Ce nom désigne aussi  un quartier de Londres au Royaume-Uni et la station de métro qui s'y trouve, ainsi que les villes américaines suivantes :
 Poplar (Californie)
 Poplar (Idaho)
 Poplar (Iowa)
 Poplar (Kentucky)
 Poplar (Maryland)
 Poplar (Minnesota)
 Poplar (Montana)
 Poplar (Caroline du Nord)
 Poplar (Tennessee)
 Poplar (Virginie)
 Poplar (Wisconsin)
 Poplar Island
 Île Poplar